Boomhut, een hut in een boom
 Kubuswoning, een van de boomwoningen in Rotterdam of Helmond uit de jaren 1974-84 van Piet Blom